Caroline Delemer (1965-), pentathlonienne française,
 François-Joseph Delemer (1860-1938), architecte français,
 Sophie Delemer (1967-), triathlète française.